Арсена́льный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Арсенальный переулок — улица в Кронштадте.
 Арсенальный переулок — улица в Оренбурге.

Украина 
 Арсенальный переулок — улица в Днепре.
 Арсенальный переулок — улица в Киеве.
 Арсенальный переулок — улица в Кременчуге.

См. также 
 Арсенальный проезд
 Арсенальная улица
 Арсенальная набережная
 Арсенальная площадь